Палос Вердес има више значења:

 Палос Вердес
 Палос Вердес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палос Вердес (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палос Вердес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палос Вердес (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Вердес (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Вердес (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Вердес (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Вердес (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палос Вердес (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Вердес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Вердес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Вердес, Халпиљас (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Палос Вердес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Палос Вердес (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Вердес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Вердес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Вердес (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику